La vedova elettrica (Le Septième Ciel) – film del 1958 diretto da Raymond Bernard
Le Septième Ciel – film del 1997 diretto da Benoît Jacquot